Kerkow ist eine Bezeichnung für

Orte
 Kerkow (Angermünde), ein Ortsteil der Stadt Angermünde in Brandenburg
 Forsthaus Kerkow, Wohnplatz im Ortsteil Neuendorf der Gemeinde Löwenberger Land
 Kerkow (Neumark), ehemaliger deutscher Name für Kierzków (Westpommern)

Kerkow ist der Familienname von

 Alverich von Kerkow († nach 1248), Hofrichter in Salzwedel
 Ruotger von Kerkow († nach 1251), Bischof von Brandenburg
 Heinrich von Kerkow († um 1270), evtl. Bischof von Havelberg
 Rosemarie Kerkow-Weil (* 1954), deutsche Pflegewissenschaftlerin und Erziehungswissenschaftlerin
 Kerkow (Adelsgeschlecht), Familie in der Mark Brandenburg vom 13. bis zum 19. Jahrhundert

Siehe auch
 Kerkau (Begriffsklärung)
 Karkow